Almera steht für:
Jaime Almera Comas (1845–1919), spanischer (katalanischer) Geologe, Paläontologe und Theologe
Nissan Almera, Pkw-Modell der Kompaktklasse